Franz-Joseph-Universität steht für:
Universität der Wissenschaften Szeged
Franz-Josephs-Universität Czernowitz
Siehe auch:
Sankt-Josephs-Universität